Кубок Шпенглера 1994 — 68-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 1994 року. Переможцем став шведський клуб Фер'єстад.

Календар

Таблиця

Фінал 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Юнас Геглунд («Фер'єстад») 9 (7+2)

Див. також 
 1994 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1994
1994 у хокеї з шайбою
1994 у швейцарському спорті